Antonio Olmo ist der Name folgender Personen:

* Antonio Olmo (Fußballspieler) (* 1954), spanischer Fußballspieler
 Antonio Olmo (Radsportler) (* 1982), spanischer Radsportler